ESD este un acronim care poate să însemne

 ESD -- Electrostatic Sensitive Device, dispozitiv electronic sensibil la descărcări electrostatice

Acronime de trei litere